Tenisový turnaj ATP River Oaks International Tennis Tournament 1980 se konal ve dnech 7.–13. dubna 1980 v americkém Houstonu na antuce. Byl součástí Volvo Grand Prix 1980. Vítězem se stal československý tenista Ivan Lendl a dosáhl svého prvního vítězství na turnaji ATP. Ve čtyřhře zvítězil australský pár Peter McNamara / Paul McNamee.

Dvouhra

Nasazení hráčů 

 José Higueras (čtvrtfinále)
 Harold Solomon (2. kolo)
 Eddie Dibbs (finále)
 –
 Manuel Orantes (1. kolo)
 Ivan Lendl (vítěz)
 Vijay Amritraj (1. kolo)
 Eliot Teltscher (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Externí odkazy 
 Výsledky turnaje na atpworldtour.com

Tenis v roce 1980
Tenisové turnaje v USA
Sport v USA v roce 1980